Гло — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.
 (3267) Гло — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.